Морішку () — португальська власна назва.

Топоніми

Сотелу-Морішку — парафія.